Maurizio Zamparini – imprenditore italiano
 Primo Zamparini – pugile italiano